James Madison Morton ist der Name folgender Personen:

* James Madison Morton Sr. (1837–1923), US-amerikanischer Richter 
 James Madison Morton Jr. (1869–1940), US-amerikanischer Richter